Doutrelepont ist der Familienname folgender Personen:

 Carine Doutrelepont, belgische Juristin und Hochschullehrerin 
 Joseph Doutrelepont (auch Josef Doutrelepont; 1834–1918), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Renier Doutrelepon (* 1939), belgischer Musiker und Komponist